Австро-словацкая женская баскетбольная лига 2015/2016 годов () — являлась третьим сезоном женского баскетбольного турнира, в котором традиционно участвовали австрийские и словацкие клубы. Победителем лиги третий год подряд стал венский «Флайинг Фоксес».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 8 команд с 3 октября 2015 года по 23 января 2016 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) финальный — лучшие четыре команды выходят в Финал четырёх, который проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф (30—31 января 2016 года).

Участники

Турнир

Финал четырёх 
Проходил в словацком Шаморине.

Финал

Итоговое положение 
   Флайинг Фоксес
   Баскет Флэймс 
    БК Петржалка
 4.  Духесс

Ссылки 
 
 

Баскетбол в Австрии
Соревнования по баскетболу в Словакии
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
Спорт в Словакии в 2015 году
Спорт в Словакии в 2016 году
Спорт в Австрии в 2015 году
Спорт в Австрии в 2016 году